Васи́лий Семёнов:
 Семёнов, Василий Александрович (1904—1981) — советский военачальник, генерал-майор.
 Семёнов, Василий Васильевич (1918—2000) — советский офтальмолог, генерал-майор медицинской службы.
 Семёнов, Василий Григорьевич (?—1693) — думный дьяк.
 Семёнов, Василий Иванович (1925—1992) — советский партийный и государственный деятель.
 Семёнов, Василий Николаевич (1801—1863) — русский литератор и цензор.
 Семёнов, Василий Семёнович (1933—2002) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.